Ludwig Müller (calciatore) (1941-2021)
Ludwig Müller (politico) (1812-1899)
Ludvig Müller (attore) (1868-1922)
Ludwig Müller (teologo) (1883-1945)
Ludwig Müller (atleta) (1932-2022) atleta tedesco